Ярославичи () — село,
Ярославичский сельский совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122689701. Население по переписи 2001 года составляло 246 человек .

Является административным центром Ярославичского сельского совета, в который, кроме того, входит село 
Мониловка.

Географическое положение 
Село Ярославичи находится в 1-м км от левого берега реки Волчковецкая Стрыпа,
выше по течению на расстоянии в 2 км расположено село Волчковцы.

История 
 1442 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Школа I ст.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания